Fletcher är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan också vara ett fönamn för män.

Personer med efternamnet Fletcher
 Alan Fletcher (född 1957), australisk skådespelare
 Allen M. Fletcher (1853–1922), amierkansk politiker, republikan, guvernör i Vermont
 Andrew Fletcher, flera personer
 Andrew Fletcher (musiker) (1961–2022), brittisk musiker
 Andrew Fletcher (politiker) (1655–1716), skotsk politiker
 Anne Fletcher (född 1966), amerikansk regissör och koreograf
 Ashley Fletcher (född 1995), engelsk fotbollsspelare
 Caroline Fletcher (1906–1998), amerikansk simhoppare
 Charles Fletcher Johnson (1859–1930), amerikansk politiker, demokrat, senator för Maine
 Darren Fletcher (född 1984), skotsk fotbollsspelare
 Dexter Fletcher (född 1966), brittisk skådespelare och regissör
 Duncan U. Fletcher (1859–1936), amerikansk politiker, demokrat, senator för Frlorida
 Ernie Fletcher (född 1952), amerikansk politiker, republikan, läkare och predikant, guvernör i Kentucky
 Frank Jack Fletcher (1885–1973), amerikansk amiral
 Giles Fletcher, flera personer
 Giles Fletcher den äldre (omkring 1549–1611), engelsk diplomat
 Giles Fletcher den yngre (omkring 1588–1623), engelsk religiös skald
 Guy Fletcher (född 1960), brittisk musiker
 Hans Fletcher (född 1937), svensk ingenjör och företagsledare
 Inglis Fletcher (1879–1969), amerikansk författare
 Jennie Fletcher (1890–1968), brittisk simmare
 John Fletcher, flera personer
 John Fletcher (dramatiker) (1579–1625), engelsk dramatiker
 John Fletcher (ingenjör) (1903–1984), svensk ingenjör och företagsledare
 John William Fletcher (1729–1785), scheizisk-engelsk metodistpräst och teolog
 Julian Fletcher (född 1990), bermudansk simmare
 Ken Fletcher (1940–2006), australisk tennisspelare
 Lazarus Fletcher (1854–1921), engelsk mineralog och museiman
 Louise Fletcher (1934–2022), amerikansk skådespelare
 Michaela Fletcher (född 1966), svensk politiker
 Phineas Fletcher (1582–1650), engelsk skald
 Robin Fletcher (1922–2016), brittisk landhockeyspelare
 Ryland Fletcher (1799–1885), amerikansk politiker, guvernör i Vermont
 Steven Fletcher (född 1987), skotsk fotbollsspelare
 Thomas Clement Fletcher (1827–1899), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Missouri
 Tom Fletcher (född 1985), brittisk musiker
 Will Fletcher (född 1989), brittisk roddare

Skotska efternamn
Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken